Первый дивизион Мальты 1938/1939 () — 28-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1938/1939
Мальта
Мальта
1938 год на Мальте
1939 год на Мальте